Голосківська сільська рада — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Голосківська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Голосківська сільська рада — Хмельницька область, Летичівський район